Fleming je priimek več znanih oseb:

 Alexander Fleming (1881—1955), škotski biolog in farmakolog, nobelovec leta 1945
 Eric Fleming (1925—1966), ameriški igralec
 Ian Lancaster Fleming (1908—1964), angleški pisatelj
 John Ambrose Fleming (1849—1945), angleški elektrotehnik in fizik 
 Paul Fleming (1609—1640), nemški pesnik
 Peggy Fleming (*1948), ameriška umetnostna drsalka 
 Renée Fleming (*1959), ameriška operna pevka, sopranistka  
 Roger Eustace Le Fleming (1895—1962), britanski general
 Victor Fleming (1889—1949), ameriški režiser
 Walter Lynwood Fleming (1874—1932), ameriški zgodovinar
 Walther Fleming (1843—1905), nemški biolog
 Williamina Fleming (1857—1911), škotska astronomka